Barseghjan (auch Barseghian ()) ist ein armenischer Familienname. Er ist der Familienname folgender Personen:

 Anahit Barseghjan (* 1994), armenische Schwimmerin
 Howhannes Barseghjan (1920–2014), armenischer Linguist
 Howhannes Barseghjan (Gewichtheber) (* 1970), armenischer Gewichtheber
 Jeanne Barseghian (* 1980), französische Politikerin
 Perchouhi Partizpanjan-Barseghjan (1886–1940), armenische Politikerin und Autorin